O torneio individual feminino do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi realizado nos dias 18 (etapa classificatória) e 20 de agosto (etapas eliminatórias) no Kallang Field, em Singapura. Os tiros eram disparados a 70 metros de distância do alvo que media 1,22m de diâmetro.

Medalhistas

Etapa classificatória

Resultados

Finais

Chave 1

Chave 2

Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010